NSC TV Criciúma — emissora de televisão brasileira de Criciúma, Santa Catarina, anteriormente TV Eldorado
 Rede de Comunicações Eldorado — extinto grupo de comunicação de Santa Catarina
 Rede Mais Família — emissora de televisão brasileira de Santa Inês, Maranhão, anteriormente TV Eldorado
 TV Kairós — emissora de televisão brasileira de Marabá, Pará, anteriormente TV Eldorado

Ver também 
 

Eldorado